Ива́н Влади́мирович Карасёв (родился 22 февраля 1970, Краснодар) — журналист, российский писатель, переводчик. Член Союза писателей России, член Союза журналистов России. Проживает в Краснодаре, эксперт в области кубанского регионализма и журналистского фольклора.

Биография

Образование 
В 1993 году окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «Физика и техника низких температур».

Журналистика 
В 1996 был принят в Союз журналистов России и в том же году работал в отделе новостей газеты «Кубанские новости». С 2002 года непродолжительное время трудился заведующим отделом оперативной информации еженедельника «Краснодар».

В настоящее время работает экономическим обозревателем в «Российской газете».

11 апреля 2012 Иван Карасев стал победителем I Всероссийского конкурса журналистики «PRO Region», проводившегося Комитетом по региональному развитию и продвижению территорий РАСО, Коммуникационным агентством АГТ, Аналитическим агентством «Смыслография» в партнерстве с компанией «Медиалогия», в специальной номинации «За верность теме».

Творчество 
Стихи и прозу Карасёв пишет с 1987 года, печатается с 1993 года. В газете «Большевик Кавказа» вышло впервые в свет его стихотворение «Песчинка».

В 1996 году на семинаре молодых писателей Кубани его повесть «Выря» была положительно отмечена писателем Виктором Лихоносовым.

В 1998 году по рекомендации писательской организации он удостоен стипендии администрации Краснодарского края, учрежденной для одаренных молодых авторов. А через год в свет вышли две его книги — «Выря» и поэтический сборник «Круг земной», куда были включены авторские переводы стихотворений белорусского поэта М. Богдановича. В 2001 году совместно с общественной организацией «Наследие Кирлиан» провел в Краснодаре первую научно-практическую конференцию среди учащихся «Первые шаги в науку». В 2003 году книга «Выря» была отмечена специальным дипломом губернатора Краснодарского края Александра Ткачева «За высокие достижения в области художественной литературы». В том же году в Краснодарском выставочном зале прошла выставка графики Ивана Карасева (свои книги он иллюстрирует сам).

Вышел в свет ряд научно-публицистических работ Ивана Карасева — «Философский взгляд на эволюцию экологических идей», «Алфавит, как зеркало человеческой цивилизации», «Шрифты в штатском и буквы в лаптях». Готовит к публикации фантастический сборник «Плерома, или Усекновение сферы», новый сборник стихотворений «Евангелие от Мрака».

Увлекается этнолингвистикой, мифологией и грамматологией. Близится к завершению составление энциклопедии «Все письменности мира». Является автором планового языка Арахау (с декабря 2009 года издается литературный журнал на этом языке «Asa» / «Знание»). Два других его проекта по лингвоконструированию — палиндромный язык Сунилинус и язык фонетического минимума Альптэ. В 2008 г. Иван Карасев подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, которая в Издательском доме «Агентство ПАРИ» уже зарегистрирована, как «Искусственный язык с самым маленьким количеством букв в алфавите» (рег. № 12.119).

12 июня 2014 года вышел 3-минутный социальный репортаж на Общественном телевидении России об Иване Карасёве, как изобретателе языка Арахау и издателе журнала «Asa» («Знание») на этом искусственном языке.

Критика 
Крайне неоднозначную реакцию критиков вызвала повесть Ивана Карасёва «Обитатели дубовой коры, или Семейство Карлингов». Руководитель ВКПБ Нина Андреева увидела в ней метафору на российскую пореформенную действительность. О чём есть свидетельства её представителя в Краснодаре, секретаря крайкома ВКПБ Виктора Федунова

«Что это? Реабилитация безобразного? — писал он. — Воспевание низменного, уродливого? Вряд ли! Скорее это переосмысление той взаимосвязи прекрасного и безобразного, которое часто не фиксируется нами или видится в каких-то полутонах».

Коллеги по писательскому цеху восприняли повесть, как злую сатиру на союз литераторов. Об этом свидетельствует дискуссия среди писателей. Вот мнение писательницы Татьяны Соколовой:

«Ему (Карасеву) кажется, что мир рептилий интересен, но вносить в сказки таких героев, как жаб, ящериц, пауков, значит ещё больше запутывать смысл нашей непростой жизни… Он только, восхваляя, услаждает свой изысканный слух видением болот и прочей нечисти, проживающей в нём… Строки поэта пропитаны кровью и смертоубийством».

С коллегой не согласился Виктор Ротов:

«Что касается некоторых „жестоких сцен“ в „Успешной операции“, то их не стоит воспринимать, прямолинейно. Отрезание головы, разрубание на части и пускание крови — здесь не безумное убиение человека, забавы ради, а процесс хирургической операции, которая рассматривается в контексте бутафорических обрядов посвящения в шаманы (вспомним разрубание змеем Ивана-царевича на 12 частей, а также его купание в кипящем котле). Сращивание частей разрубленного тела посредством „живой воды“. Вообще, образ врача, разрезающего тело и держащего в руках окровавленное сердце, перекликается с образом шамана-знахаря-пророка (сравните стихотворение А. Пушкина „Пророк“)».

В 2016 году И. Карасёв принял участие в всероссийском литературном проекте «Послесказие». Это — коллективный сборник более 20 авторов, которые предложили свои вариации на тему народных сказок.
Литературный критик, доктор филологических наук, профессор Тамбовского госуниверситета им. Г. Р. Державина Елена Борода полагает, что вошедшая в эту книгу миниатюра Карасева «Лиза со скалочкой» (переработка сказки «Лисичка со скалочкой») как бы «критически осмысливают категорию детства, ставя под сомнение постулат о детстве как периоде невинности».

«Текст Карасёва нельзя оценивать, руководствуясь привычными литературными канонами, — отмечает Е. Борода. -Потому что здесь живёт и дышит мифология… Если обратиться к другим текстам Карасёва („Выря“, „Добрая и сердитая“, „Ученик колдуна“), то у них та же почва. Автор намеренно отступает от наработанных принципов реализма и от линейно-мотивной структуры сказки, углубляясь в алогичное, архетипическое пространство мифа. Скалочка выступает неким сакральным предметом, ключом, при помощи которого хронотоп разворачивается, обнаруживая новые грани измерения и новые смыслы. А воздаяние воплощено в образе собаки. Древний мир ещё не знает милосердия, присущего религии. Поэтому возмездие неотвратимо. Лиза в собачьей шкуре, настигающая старую лису — Лиза в человечьем обличье, сжимающая в грязных пальцах клочок лисьей шерсти, — Лиза в образе лисы. Это не игра и не загадка. Это персонифицированное приятие мира в его целостности. И процесс никогда не закончится, потому что время не вытянуто в линию, а замыкается в солярный круг, благодаря чему „завтра спотыкается о вчера“. Невозможно определить, кто держал неразменную скалочку вначале: Лизонька в руках или лисонька в лапах».

Примечания

Сочинения

Книги 
 «Круг земной»  (1999, изд. «Флер», Краснодар)
 «Выря. Повесть и рассказы»  (1999, изд. «Советская Кубань», Краснодар)

Публицистика 
 Каталог публикаций в «Российской газете» 
 Изобретение строгого режима. Кубанскому «кулибину» влепили в суде срок за инновационную разработку, ставшую сенсацией на выставке в Париже  // «Российская газета», 15.07.2015
 В Адыгее узнали, что искал в горах отряд оккультистов СС  // «Российская газета», 29.12.2015
 Под энергомостом в Крым нашли объект неизвестной цивилизации  // «Российская газета», 01.03.2016
 «Алфавит, как зеркало мировой культуры»  («Лига мира», Краснодар)
 «Этимология слова Кавказ»  (там же)
 «Шрифты в штатском и буквы в лаптях»  (газета «Кубанские новости»)
 «Пегас на пепелище» («Литературная газета»)
 Perpetuum Mobile, Instead of The Machine of Time  Keksijäpalvelin — Inventor Server
 Черкеска в киберзоне , Abhazia.org
 Тайны квадрата Пифагора, «Числонавтика», 2010

Исследования 
 Васильев И. Ю., Карасёв И. В., Постфольклор журналистской среды Кубани: типология и социальные функции  // Вторичные формы традиционной народной культуры. Материалы научно-практической конференции, Краснодар, 2010. HTML 
 Васильев И. Ю., Карасёв И. В., Традиции и профессиональный фольклор журналистов (на материале Кубани) // «Живая старина», № 3 (71), 2011. HTML

Источники 
 Выря  Сборник фантастических рассказов
 Круг земной  Стихи
 Максим Богданович. Стихи (перевод с белорусского) 
 Карасев И. В., Арахау | Опыт скороговорения. Учебник искусственного полисинтетического языка со словарем на 1200 слов, Краснодар, 2014, изд. «Книга», 180 с. ISBN 978-5-905568-08-4.
 Сунилинус — язык палиндромов 
 Альптэ — язык фонетиченского минимума 
 И. Карасев, Успешная операция // Уральский следопыт, 3.05.2009
 И. Карасев, Фирма «Тремс», или Дом на косе // «Кубанский писатель», 2010, № 2 HTML

Критика 
 Alexe Rău, Abordarea scrierii de către ştiinţe. (Научный подход к теории письма), «Magazin bibliologic», 2008, № 1-2. на рум. яз.
 I. Karasev, Reprezentări grafice relative la filosofia scrisului. Situaţia gramatologică în lumea contemporană // Alexe Rău, Scrisul ca expresie a conştiinţei şi cale de cunoaştere a fiinţării. («Письменность, как выражение сознания и путь познания бытия»), Кишинев, 2009; на рум. яз.
 Maciej St. Zięba, Transkrypcja i transliteracja niełacińskich systemów pisma. Euroanaliz. Lublin . М. С. Земба, Транскрипция и транслитерация нелатинских систем письма.
 Василенко С. Л., Числонавтика. Снилось ли такое Пифагору?, Харьков, 2009.
 Рецензия к.т. н. А. Корнеева на исследование И. Карасева «Эйдетика первоцифр», 2010.
 Авдоев Т. В., Историко-теософский аспект езидизма. Становление и развитие 
 Савва Е., Савва М., Воздействие печатных СМИ на состояние межэтнических отношений (на примере Краснодарского края) 
 Соловьев Г., Всё во мне и я во всём!.. // Право на разговор, Краснодар, 2003.
 Т. Титова, Антропоморфизм в научном познании // Антропологическая соразмерность. II Всероссийская научная конференция, Казань, 2010.
 Хатиашвили Х. А., Амирэджиби Н. М., К вопросу о машинном переводе и функционировании электронных словарей // Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили
 К. Бельчанский, Ономастика сказки: Гидронимы Жиздра, Выря, Вырица и терратоморфные существа Выря и Шиздря в творчестве И. Карасева

Ссылки 
 Официальный сайт (старый) 
 Форум 
 Официальный сайт (новый) 

Писатели России по алфавиту
Выпускники Кубанского технологического университета
Создатели и пропагандисты языков